Sober hace referencia a varios artículos:

 Sober (Lugo), municipio español de la provincia de Lugo.

En la música se refiere a: 
Sôber, grupo español de rock.

 «Sober», canción de Tool (1993)
 «Sober», canción de Kelly Clarkson (2007)
 «Sober», canción de Pink (2008)
 «Sober», canción de Loreen (2011)
 «Sober», canción de Little Big Town (2013)
 «Sober», canción de Selena Gomez (2015)
 «Sober», canción de Lorde (2017)
 «Sober», canción de Demi Lovato (2018)
 «Sober», canción de Bad Wolves (2019)
 «Sober», canción de Inna (2020)